Kassandra (schiereiland), een Grieks schiereiland
 Kassandra (gemeente), een Griekse gemeente op het gelijknamige schiereiland
Kassandria, de grootste plaats in de gemeente
Kassandra (Christa Wolf), een roman uit 1983

Zie ook 
Cassandra (doorverwijspagina)